

Hydronyme 
 Le Bé est une rivière française qui coule dans le département de la Vienne (86).
 Le Bé (en vietnamien Sông Bé) est une rivière du Viêt Nam.
Le Bé est un ruisselet suisse qui coule à Glovelier dans le canton du Jura

Toponyme 

 Bè, un quartier populaire de Lomé au Togo, situé sur la lagune, à l'est de la ville.
 Bé, un village du Cameroun situé dans le département de Bénoué et la Région du Nord.
 Le Grand Bé et le Petit Bé sont deux îles en face de Saint-Malo, en Bretagne.
 La pointe de Pen Bé et le traict de Pen Bé dans la presqu'île guérandaise, en Bretagne.